Policarpa kan syfta på:

Colombia 

 Policarpa (kommun), Nariño, 
 Policarpa (ort), Nariño,